Hewittia is een monotypisch geslacht van spinnen uit de  familie van de Thomisidae (krabspinnen).

Soort 
 Hewittia gracilis Lessert, 1928

Krabspinnen